De European Darts Championship 2016 is de negende editie van European Darts Championship georganiseerd door de PDC. Het toernooi werd gehouden van 28 oktober tot en met 30 oktober in België.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld is ten opzichte van de voorgaande editie met £100,000 verhoogd en bedroeg deze editie £400,000.

Gekwalificeerde spelers
Dit jaar telde alleen het prijzengeld dat de spelers verdiend hebben op de Eurotour mee voor kwalificatie op het European Championship. De top 8 van de geplaatste spelers van de Order of Merit heeft een geplaatste status bij de loting.

Schema

Dartswedstrijd in België
Darts in 2016
European Darts Championship
Sportevenement in Hasselt
Darts